Outside může být:

 Outside (album, Shelly Manne) – album hudebníka Shellyho Manna (1970)
 Outside (album, David Bowie) – album hudebníka Davida Bowieho (1995)
Outside (skladba Calvin Harris a Ellie Goulding) (2014)
 Outside (album, Amar) – album zpěvačky Amar (2000)
 Outside (album, Tapes 'n Tapes) – album skupiny Tapes 'n Tapes (2011)
 Outside (album, O'Death) – album skupiny O'Death (2011)
 Outside (časopis) – americký časopis